Центральная Остроботния (, ) — провинция, расположенная на западе Финляндии,и находится на берегу пролива Норра-Кваркен. Провинция граничит с Остроботнией,Северной Остроботнией, 
Центральной Финляндией и Южной Остроботнией.
Административный центр - Коккола.

Ежегодно в муниципалитете Каустинен организовывают крупнейший среди стран Северной Европы фестиваль народной музыки - Kaustinen Folk Music Festival . Фестиваль состоялся впервые в июле 1968 года . Фестиваль организован Pro Kaustinen ry.

Муниципалитеты 
Центральная Остроботния состоит из 8 муниципалитетов, два из которых являются городами:
  Халсуа
  Город Каннус
  Каустинен
  Город Коккола (Карлбю)
  Лестиярви
  Перхо
  Тохолампи
  Ветели

География 
Центральная Остроботния разделена на речную зону и прибрежную зону и район Суоменселькя. На обрабатываемых землях провинции есть уникальные ландшафтные зоны с открытым полем, лесные и ветереные  зоны с собственными уникальными речными долинами. Поселения сосредоточены вокруг рек и побережья. Центральная Остроботния пересекается несколькими крупными реками. Самые крупные из них - Перхоньоки , Лестекики и Калайоки. Реки в Центральной Остроботнии уже давно используются в качестве транспортных путей, на них построены  электростанции. На территории провинции находится Национальный парк Саламаярви.

Население 
Следующая таблица показывает развитие населения в провинции Центральная Остроботния каждые пять лет с 1980 года.

Экономика 
По ВВП на душу населения в 2017 г. регион занимал 10-е место (из 19 регионов) в Финляндии с показателем 31 974 евро на человека.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 www.keski-pohjanmaa.fi
 www.festivals.fi

Центральная Остроботния